Иван Яковлевич Дергилёв (20 августа 1926, Большая Глушица Самарской губернии — 8 апреля 1997, Москва) — русский советский , график, автор множества открыток, признанный классик советской открытки, основоположник советской «постановочной» цветной политической фотооткрытки. Внёс также вклад в создание почтовых марок.

Творчество 
Родился в селе Большая Глушица Николаевского уезда Самарской губернии. В 1949—1952 годах учился в МВХПУ, не окончил.

Работал в Дирекции по изданию и экспедированию знаков почтовой оплаты (ДИЭЗПО) Министерства связи СССР.

За свою 40-летнюю творческую деятельность И. Я. Дергилёв создал несколько тысяч композиций для открыток. Не все из них воплотились в жизнь, поскольку обычно из нескольких предложенных им вариантов для печати отбирался только один.

Поздравительные открытки, дизайн которых был разработан И. Я. Дергилёвым, издавались миллионными тиражами такими издательствами СССР, как «Изобразительное искусство», «Советский художник», «Планета», «Плакат», «Аврора». Они до сих пор украшают коллекции филокартистов.

С его подачи на праздничных открытках «С 1 Мая!», «С 23 Февраля!», «С 8 Марта!», «С 7 Ноября!» появились «дергилёвские» гвоздики, для которых были характерны причудливые формы соцветий (чтобы выглядели праздничнее на открытках с их малым форматом), и изображения крупных веток цветущих плодовых деревьев.

В «Музее открытки» Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве хранится одна из самых полных коллекций открыток, выполненных художником. В январе 2017 года в Музее истории Лефортово прошла тематическая выставка, посвященная творчеству И. Я. Дергилёва.

Создание почтовых марок 
Впервые Иван Дергилёв был привлечён к работе над почтовыми марками СССР в 1966 году. Первыми почтовыми миниатюрами, вышедшими из-под его руки, стала серия из трёх марок «Деятели Коммунистической партии и Советского государства» с портретами С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе и И. Э. Якира. Серия была продолжена в 1968 году и пополнена ещё тремя марками — памяти С. Г. Шаумяна, П. П. Постышева и А. И. Икрамова.

Всего с 1966 по 1988 год художник становился автором 25 марок и 4 почтовых блоков. Темы его почтовых миниатюр были самые разнообразные — «С Новым годом!», «Лениниана», юбилеи советских республик, международные организации, живопись, коневодство.

Скончался Иван Яковлевич Дергилёв 8 апреля 1997 года в Москве. Похоронен на Рогожском кладбище.

Семья 
Был женат на художнице В. М. Дергилёвой. Дочь Елена, художник, известна под творческим псевдонимом Алёна Дергилёва.

Примечания

Литература 
 Бесчастнов Н. П. Иван Яковлевич Дергилёв — художник советской поздравительной открытки // Филокартия. — 2007. — № 3 (5).
 «Иван Дергилёв — классик советской открытки» // Русское искусство. — 2008.
 Тихонравова С. Алёна Дергилёва: Люблю сморщенные в гримасу стены // Квартирный ряд. — 2008. — № 21 (696). — С. 24. — 22—28 мая.
 Шестимиров А. А. Выставка классика советской открытки Ивана Дергилёва // Филокартия. — 2008. — № 2 (8).
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Ссылки 
 

Художники России XX века
Художники Москвы
Художники открыток
Художники марок
Почтовые марки СССР
Похороненные на Рогожском кладбище